Ranzenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ranzenhofer (1856–1910), österreichischer Theaterschauspieler, -regisseur und -direktor
 Arthur Ranzenhofer (1875–1939), österreichischer Schauspieler
 Emil Ranzenhofer (1864–1930), österreichischer Maler und Grafiker
 Oskar Ranzenhofer (1877–1929), österreichischer Architekt
 Robert Ranzenhofer (geb. 1914), österreichischer Architekt und Schriftsteller